Суперкубок Португалії з футболу 1987 () — 9-й розіграш турніру. Учасниками фіналу були чемпіон і володар кубка Португалії «Бенфіка» та фіналіст кубка Португалії «Спортінг».
За сумою проведених першого та повторного матчів (6 і 20 грудня 1987 року) перемогу з рахунком 4:0 здобула «Бенфіка».

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок Португалії на rsssf 

1987
Португалія
1987 у португальському спорті